Scoturius är ett släkte av spindlar. Scoturius ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Scoturius